Köznyelvi jelentése: éjjeli mulatóhely.

Bár televíziós valóságshow.

Települések
Bár, község Baranya megyében.
Albár (szk. Dolný Bar), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Felbár (szk. Horný Bar), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Nagybár (rom. Baru), Románia, Erdély, Hunyad megye

Alsóbár, Albár része
Bodóbár, Felbár része
Egyházasbár
Kisbár, Albár része
Latusbária
Modorbár
Nagybár, Felbár része
Óbárfölde

TV-műsor
 Bár (valóságshow)

Hasonló
 Bar (egyértelműsítő lap)